Live at Hammersmith (álbum de Rick Wakeman)
Live at Hammersmith (álbum de Whitesnake)
Ou ainda:
Live at Hammersmith '82! - álbum de Duran Duran
Live at Hammersmith Odeon - álbum de Black Sabbath

Desambiguação